Merry Poppins:

 Merry Poppins — белорусская синтипоп-группа.
 Merry Poppins — дебютный макси-сингл синтипоп-группы Merry Poppins.